Hans Jönsson kan syfta på bland andra:

 Hans Jönsson (1913–1993), tysk filmkompositör 
 Hans Jönsson (1915–2003), svensk socialdemokratisk riksdagsman
 Hans Jönsson (född 1959), svensk ishockeyspelare, verksam i HV71
 Hans Jönsson (född 1968), svensk-lettisk biskop electus